Amerikai Egyesült Államok
 Klickitat, folyó Washington államban
 Klickitat, település Washington államban
 Klickitat megye